Henri Creuzevault (1905-1971), relieur d'art, éditeur et restaurateur français, fils de Louis ;
 Louis Creuzevault (1879-1956), relieur d'art et éditeur français ;
 Sylvain Creuzevault (1982- ), acteur et metteur en scène français